Дунауйварош — місто в Угорщині.
 Дунауйварош (футбольний клуб) — угорський футбольний клуб із однойменного міста.
 Дунауйварош (хокейний клуб) — угорський хокейний клуб із однойменного міста.

Багатозначні терміни